Serce matki – film amerykański z 1921 roku
 Serce matki – film polski z 1938 roku
 Serce matki – radziecki film z 1965 roku
 Serce matki – film włoski z 1969 roku
 Serce matki – film włoski z 1988 roku
 Serce matki – film albański z 1993 roku